Kjuza ima više značenja:
 Kjuza (Bolcano)
 Kjuza (Pjačenca)
 Kjuza (Ređo di Kalabrija)
 Kjuza (Salerno)
 Kjuza (Viterbo)